Mauro Lessi, calciatore italiano
Luigi Lessi, calciatore italiano
Tito Lessi, pittore italiano
Lessi, quartiere di Vignolo(CN)